Online Soccer Manager
 Ooster Stoomtram-Maatschappij
 OpenStreetMap